Morcourt kan syfta på:
 Morcourt, Aisne
 Morcourt, Somme